Diòtim, en llatí Diotimus, en grec antic Διότιμος, d'Olímpia, fou un compilador d'endevinalles (γρῖφοι) que és esmentat com un dels interlocutors a l'obra Deipnosophistae d'Ateneu com ό ἑταῖρος ἡμῶν (company de recol·lecció), i per tant devia viure al començament del .

Referències 

Escriptors de la Grècia romana